«Metamorfoz» — сьомий студійний альбом турецького співака Таркана. Випущений 25 грудня 2007 року.

Список композицій

Історія виходу

Посилання 

 Офіційний сайт співака 

Альбоми Таркана